Михаи́л Васи́льевич Ковалёв:
 Ковалёв, Михаил Васильевич (1910—1944) — майор, Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Михаил Васильевич (1925—2007) — советский политик, председатель Совета Министров БССР.
 Ковалёв, Михаил Васильевич — Заслуженный военный лётчик Российской Федерации.